

Localidades 
 Nunes, extinta freguesia portuguesa, atualmente parte de Nunes e Ousilhão;
 Nunes de Oliveiro, aldeia de São Tomé e Príncipe.

Pessoas

Futebolistas conhecidos como Nunes 
 Anderson Francisco Nunes, atacante brasileiro, atualmente na Portuguesa;
 Eduardo Martins Nunes, volante brasileiro, atualmente no Grêmio Esportivo Brasil;
 João Batista Nunes de Oliveira, ex-atacante brasileiro, que atuou por Santa Cruz, Flamengo e Seleção Brasileira.

Pessoas de sobrenome Nunes 
Clara Nunes, cantora brasileira de samba e música popular brasileira;
 Deise Nunes, vencedora do Miss Brasil 1986;
 Diego Nunes, automobilista brasileiro;
 Emmanuel Nunes, compositor português;
 José Maurício Nunes Garcia, padre, músico e compositor brasileiro;
José Nunes Pereira, poeta brasileiro; Nunes poeta
 Manuel Nunes Pereira, antropólogo e ictiólogo brasileiro;
 Max Nunes, humorista brasileiro;
 Paulo Nunes, ex-futebolista brasileiro;
 Pedro Nunes, matemático português;
 Rita Nunes, cineasta portuguesa;
 Robson Nunes, ator e apresentador brasileiro;
 Sancho Nunes, nobre galego;
 Vera Nunes, atriz brasileira.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos